Pervomayskiy Rayon kan syfta på:

Geografi

Belarus 

 Pyershamayski Rayon (kommun i Belarus, Vitsebsks voblast), }
 Persjamajskі rajon, distrikt, Minsks voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar